Эунли () — норвежская фамилия. Известные носители:
 Эунли, Берит (род. 1956) — норвежская лыжница, олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира.
 Эунли, Уве (род. 1956) — норвежский лыжник, призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, победитель этапа Кубка мира.